Бошњачка странка може бити:

 колоквијални назив за било коју бошњачку странку
 Бошњачка странка (Црна Гора), политичка странка у Црној Гори
 Бошњачка народна странка, политичка странка у Србији
 Бошњачка демократска странка Санџака, политичка странка у Србији
 Бошњачка демократска странка Хрватске, политичка странка у Хрватској
 Бошњачка демократска странка (Северна Македонија), политичка странка у Северној Македонији.

Види још
 Бошњаци (вишезначна одредница)
 Бошњаштво (вишезначна одредница)
 Бошњачки блок (вишезначна одредница)
 Бошњачка демократска странка (вишезначна одредница)
 Странка демократске акције (вишезначна одредница)